Жуково — деревня в Бугурусланском районе Оренбургской области в составе Пилюгинского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 37 километров по прямой на юг от центра города Бугуруслан.

История
Основатель поручик Михаил Гаврилович Жуков, проживавший в Самаре, Казани и Уфе.

Население
Население составляло 174 человека в 2002 году (русские 53%), 66 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Бугурусланского района